Jakub Malý (* 1. dubna 2002, Brno) je český hokejový útočník hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize a za SK Horácká Slavia Třebíč v Chance lize, kde je z Brna na střídavé starty.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2020/21
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 9 || 2 || 5 || 7 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 13 || 2 || 1 || 3 || 2
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 41 || 29 || 43 || 72 || 40
| 5 || 3 || 5 || 8 || 8
|-
| 2021/22
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 12 || 0 || 1 || 1 || 4
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| HC Kometa Brno B
| 2. ČHL
| 6 || 0 || 3 || 3 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
| 2022/23
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 17
! 0
! 1
! 1
! 4
! —
! —
! —
! —
! —
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 16
! 2
! 1
! 3
! 4
! 5
! 0
! 0
! 0
! 0
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Narození v roce 2002
Narození 1. dubna
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži